Black Tie White Noise (album), een muziekalbum van David Bowie uit 1993
 Black Tie White Noise (single), een nummer van dat album
 David Bowie: Black Tie White Noise, een documentaire die laat zien hoe dit album is gemaakt